Droga krajowa B4 – droga krajowa w północnej Austrii
 Droga krajowa B4 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  z północy na południe, od skrzyżowania z drogą B206 w Bad Bramstedt przez Hamburg, Winsen (Luhe), Lüneburg, Uelzen, Brunszwik, Nordhausen, Erfurt, Ilmenau, Coburg, Bamberg, Erlangen do autostrady A9 w Norymberdze